John Winter (atleet), een Australisch hoogspringer
John Winter (meteoroloog), een voormalig WFLA-TV meteoroloog
John Strange Winter, een pseudoniem van de Engelse schrijver Henrietta Eliza Vaughan Stannard
John Winter (filmmaker), een Australisch filmmaker
Louis Krages pseudoniem van autocoureur Loius Krages